Pęcław peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Pęcław, un village et le siège de la gmina de Pęcław dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Pęcław, un village dans la voïvodie de Mazovie